Nossa Senhora das Dores pode ser:

 Nossa Senhora das Dores, devoção mariana
Brasil
 Nossa Senhora das Dores (Sergipe), município brasileiro 
 Nossa Senhora das Dores (Santa Maria), bairro no Rio Grande do Sul
Cabo Verde
 Nossa Senhora das Dores (Sal), freguesia cabo-verdiana

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos